Sommerfield est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1949-2001), actrice américaine
 (1908-1991), écrivain et activiste britannique
 (1847-1952), enseignante et activiste américaine
 (1877-1937), homme d'affaires et politique américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme